Carevo Polje je lahko:
 Carevo Polje, Bosna in Hercegovina
 Carevo Polje, Hrvaška